Тюлан () — французская фамилия. Известные носители:
 Тюлан, Луи Рене (1815-1885) — французский ботаник и миколог.
 Тюлан, Шарль (1816—1884) — французский врач и миколог, брат ботаника и миколога Луи Рене Тюлана.